John Glen est un nom pouvant désigner:

 (1809-1895), homme politique américain, maire d'Atlanta ;
John Glen (né en 1932), réalisateur et monteur de film anglais ; 
John Glen (né en 1974), homme politique britannique.

Voir aussi

John Glenn

Glen, John